O Clube Atlético Montenegro é um clube brasileiro de futebol, com sede na cidade de Paranapanema, estado de São Paulo. Conhecido como "Águia do Vale", o clube foi fundado em 13/12/1999 e teve uma breve passagem pelo Campeonato Paulista da Série B, promovido pela Federação Paulista de Futebol.

Montenegro
Clubes de futebol fundados em 1999